Darłowo (stad), stad in Polen
 Darłowo (gemeente), gemeente in Polen